

Островниця — село в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Островниця — село в гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства